

Informatica 
 Zilog Z8 – microcontrollore della ZiLOG

Altro 
 Z8 Bruno Heinemann – cacciatorpediniere tedesco della classe Zerstörer 1934 A
 BMW Z8 – automobile della BMW